Benfold steht für:

 USS Benfold (DDG-65), Zerstörer der U.S. Navy aus der Arleigh-Burke-Klasse

Benfold ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Clyde Benfold (1931–1952), Angehöriger des Medical Corps der U.S. Navy